Снято несколько мультфильмов с таким названием:
 «Зимняя сказка» — 1945, реж. Иван Иванов-Вано
 «Зимняя сказка» — 1972, реж. Зиновий Ройзман
 «Зимняя сказка» — 1981, реж. Юрий Бутырин
 «Зимняя сказка» — 1993, реж. Станислав Соколов